Враня () — село в Благоевградской области Болгарии. Входит в состав общины Сандански. Находится примерно в 16 км к юго-востоку от центра города Сандански и примерно в 68 км к югу от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживал 151 человек.

Население

Примечания 

Сёла Благоевградской области